Plaatsen in de Verenigde Staten
Bailey (North Carolina)
Bailey (Texas)

 Personen
 Aleen Bailey (1980), Jamaicaans atleet
 Barry Bailey (1948), Amerikaans gitarist
 Bill Bailey (1965), Engels komiek en acteur
 Donovan Bailey (1967), Canadees atleet
 Eion Bailey (1976), Amerikaans acteur
 Henry Bailey (1893-1972), Amerikaans schutter
 Julian Bailey (1961), Brits autocoureur
 Leon Bailey (1997), Jamaicaans voetballer
 Marco Bailey (1970), Belgisch dj
 Mildred Bailey (1907-1951), Amerikaans jazzzangeres
 Pearl Bailey (1918-1990), Amerikaans actrice en zangeres
 Rob Bailey, Australisch bassist
 Victor Bailey (1960-2016), Amerikaans jazzbassist
 Wellesley Bailey (1846-1937), Iers activist

Zie ook 
 John Bailey (doorverwijspagina)